Місто:
 Валки — Харківська область, Валківський район, районний центр
Села:
 Валки — Житомирська область, Житомирський район
 Валки — Сумська область, Лебединський район
 Валки — Чернігівська область, Прилуцький район

Див. також 
 Валок (значення)